

Codici 
 LEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Octeville, Le Havre, Francia

Geografia 
 Leh – città dell'India
 Distretto di Leh – distretto del Ladakh, in India